UMS (medicin), utmattningssyndrom
 UMS (datorteknik), USB mass storage
